Steginoporellidae är en familj av mossdjur. Steginoporellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Steginoporellidae finns 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Steginoporellidae